Абд аль-Узза́ ибн Абд аль-Мутта́либ аль-Кураши́ (), известный как Абу́ Лаха́б (; 549—624, Мекка, Хиджаз) — дядя пророка Мухаммеда и один из ярых его противников в позднемекканский период его деятельности. Упоминается в Коране в суре аль-Масад.

Биография 
Первоначально отношения Абу Лахаба с пророком Мухаммедом были хорошими, а его сыновья были женаты на дочерях пророка. После смерти Абу Талиба в 619 году Абу Лахаб стал главой Бану Хашим и продолжал защищать Мухаммада до момента окончательного отказа Мухаммеда поклоняться языческим богам. Отказ в защите Мухаммеда резко ухудшил положение последнего и вынудил его искать прибежище вне Мекки.

Имя Абу Лахаб (отец огня, обитатель ада) было дано ему в соответствии с аятами суры «Аль-Масад». Вместе с Абу Лахабом ненависть к пророку испытывала и его жена Умм Джамиль (сестра Абу Суфьяна), которая подбрасывала колючки и нечистоты на пути пророка Мухаммада.

Абу Лахаб не участвовал в битве при Бадре по причине недоброго сна, который увидела его сестра Атика. Он выделил на оснащение и укомплектование армии курайшитов большие средства. После победы мусульман в этом сражении он был сильно опечален и умер спустя несколько дней. Из-за зловония, которое испускало его тело, к его телу несколько дней не подходили даже его сыновья. Похоронен без всяких почестей и церемоний.

Абу Лахаб — единственный из врагов пророка Мухаммеда, имя которого упоминается в Коране:

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в VI веке
Курайшиты
Оппозиция пророку Мухаммеду
Семья Мухаммеда